Белорусец — фамилия.
 Белорусец, Марк Абрамович (род. 1943) — украинский переводчик немецкоязычной литературы на русский язык.